Ложниково — топоним в России:

 Ложниково — село в Балейском районе Забайкальского края, Сельское поселение «Нижнегирюнинское».
 Ложниково — село в Балейском районе Забайкальского края, Сельское поселение «Подойницынское».
 Ложниково — село в Тарском районе Омской области.
 Ложниково — озеро в Омской области.

См. также 
 Новоложниково